Marienviertel ist die Bezeichnung verschiedener Stadtteile:
 Marienviertel (Berlin)
 Marienviertel (Dorsten)
 Marienviertel (Oberhausen)
 Marienviertel (Offenbach)